Raya peut faire référence à :

 Raya, une île indonésienne ;
 Raya, une marche militaire ;
 Raya et le Dernier Dragon, un film d’animation produit par Walt Disney Animation Studios, sorti en 2021 ;
 Raya, un yacht appartenant à famille royale du Bahrein.